Aroma 1. Lig Erkek 2010/2011 – 41. sezon rozgrywek o mistrzostwo Turcji organizowany przez Turecki Związek Piłki Siatkowej (tur. Türkiye Voleybol Federasyonu). Zainaugurowany został w październiku 2010 roku i trwał do 24 kwietnia 2011 roku.

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały , w Pucharze CEV – , natomiast w Pucharze Challenge –  i .

Mistrzem Turcji została drużyna , która pokonała w finale .

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety, małe punkty

Bibliografia 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji
2010 w Turcji
2011 w Turcji

tr:2010-11 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi